

Населені пункти та їхні частини

 Козенець — село в гміні Сенниця-Ружана Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Козенець — село в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Козенець — частина села Ґутово в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Козенець — частина села Івкова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Козенець — частина села Чеканув у гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства

Примітки